N-супермагический квадрат (мультимагический квадрат) — обобщённое название магических квадратов, которые остаются магическими при возведении всех чисел в квадрате в -ую степень. При  квадрат называется бимагическим,  — тримагическим и так далее.

Бимагические квадраты 
Первый из известных бимагических квадратов имел порядок 8, магическую константу 260 и бимагическую константу 11180.

Bensen и Jacoby выдвинули гипотезу, что бимагических квадратов с порядком меньше 8 не существует. 

 было доказано, что не существует бимагического квадрата порядка 3, кроме тривиальных квадратов. Доказательство довольно простое:
предположим, что следующий квадрат является бимагическим:

Хорошо известно свойство магических квадратов: . По аналогии, . Следовательно, . Из чего следует, что . То же самое справедливо для всех линий, проходящих через центр.

Бимагический квадрат порядка 8:

Нетривиальные квадраты сегодня известны для всех порядков от 8 до 64. Китайский математик Ли Вэн построил первые квадраты порядков 34, 37, 38, 41, 43, 46, 47, 53, 58, 59, 61, 62, закрыв вопрос о существовании квадратов порядка меньше 64.

Тримагический квадрат 
Тримагические квадраты порядков 12, 32, 64, 81 и 128 были обнаружены недавно; первый квадрат порядка 12 был найден :

См. также 
 Магический квадрат

Ссылки 
 
 
 
 
 

Магические квадраты